Johann Friedrich Karl Huschke (* 31. Juli 1796 in Weimar; † 3. Mai 1883) war ein deutscher Mediziner.

Er war Sohn des Hofmedikus und Geheimen Hofrats Wilhelm Ernst Christian Huschke in Weimar. Er studierte ab dem 31. Oktober 1814 in Jena Medizin. Huschke war Leibarzt und Geheimer Hofrat der Sachsen-Weimarischen Großherzöge Carl Alexander (Sachsen-Weimar-Eisenach) und Karl Friedrich (Sachsen-Weimar-Eisenach). Auch sein Vater war herzoglicher Leibarzt. Johann Friedrich Karl Huschke war der Bruder des Anatomen in Jena Emil Huschke. Er ist im Familiengrab auf dem Historischen Friedhof Weimar beigesetzt.

Einzelnachweise 

Deutscher
Mediziner (19. Jahrhundert)
Geboren 1796
Gestorben 1883
Mann